Hoyer steht für:
 Hoyer, der Vorname einiger Grafen von Mansfeld, siehe Hoyer von Mansfeld
 Hoyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hoyer (Pastorenfamilie), alte hannoversche Pastorenfamilie
 Hoyer, deutscher Name von Højer Sogn, Gemeinde in Nordschleswig, Dänemark
 Hoyer (Gitarren), deutsche Gitarrenmarke
 Hoyer (Mineralöl), deutsches Mineralölunternehmen
 Hoyer (Spedition), deutsches Logistikunternehmen

Siehe auch:
 Heuer
 Hoier
 Hojer
 Høyer